Konstituent kan syfta på:

Konstituent (lingvistik) – ett ord eller en grupp ord som fungerar som en enhet inom en hierarkisk struktur
Konstituent (politik)